Tencalla auch Tencalli, Tencala bzw. Tencally geschrieben, ist der Name einer aus Bissone stammenden italienischen Künstlerfamilie.

Antonius Tencalla († 1628), Hof-Steinmetzmeister
Carpoforo Tencalla (1623–1685), italienischer Freskenmaler  
Constantino Tencalla (um 1590–1646), Baumeister                
 Giacomo Tencalla (1644–1689/1692), Maler und Freskant